

Єленіно — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єленіно — село в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства